Vassili Aleksandrovitch Nikitine (en russe ) est le président du Conseil des ministres de la république populaire de Lougansk de mai à .

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 

Ministre de la république populaire de Lougansk
Personnalité politique ukrainienne
Naissance en novembre 1971